Frank je lahko:
pripadnik ljudstva Franki
oblika imena Franc
 Frank, priimek več znanih oseb
frank je ime valut več držav:
 belgijski frank
 francoski frank
 švicarski frank

Glej tudi 

 Fran
 Franc
 Franck